František Adámek může být:
František Adámek (archeolog) (1907–1989) – bankovní úředník a archeolog
František Adámek (kněz) (1917–1988) – kněz a politický vězeň
František Adámek (nakladatel) (1861–?) – vydavatel a redaktor na Královských Vinohradech
František Adámek (odbojář) (1902–1945) – československý protinacistický odbojář
František Adámek (politik) (* 1955) – bývalý starosta Prahy 12 a poslanec za ČSSD
František Adámek (voják) (1919–1941) – bojovník od Tobruku